Pauha kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pauha (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Pauha (ö i Mellersta Österbotten), 
 Pauha (halvö), Norra Österbotten, 
 Pauha (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar